Many – comune della Mosella (Francia)
 Many – località del comune di Tarczyn (Polonia)
Many – capoluogo della Parrocchia di Sabine, Louisiana (Stati Uniti d'America)
Mány – comune della provincia di Fejér (Ungheria)